Cardine (o cardo) – tipo di strada con orientamento nord-sud negli accampamenti e nelle città romane
  Cardine (o ganghero) – nelle cerniere per infissi scomponibili in due parti, la parte che è fissata al telaio

Persone 
 Eugène Cardine (1905-1988) – monaco e musicologo gregorianista francese